Garabelos puede hacer referencia a:

 Garabelos (Mariz), lugar de la parroquia de Mariz, concello de Chantada, provincia de Lugo, España;
 Garabelos do Bouzo, parroquia del concello de Baltar, provincia de Orense, España;
 Garabelos (Garabelos do Bouzo), lugar de dicha parroquia;
 Garabelos (Bande), parroquia del concello de Bande, provincia de Orense, España;
 Garabelos (Garabelos, Bande), lugar de dicha parroquia;
 Garabelos (Fustáns), lugar de la parroquia de Fustáns, concello de Gomesende, provincia de Orense, España;
 Garabelos (Vilar), lugar de la parroquia de Vilar, concello de Crecente, provincia de Pontevedra, España.